Milhac (prononcer « Millac ») est un toponyme qui peut désigner :

 Milhac, une commune française située dans le département du Lot, en région Occitanie ;
 Milhac, une ancienne commune du  département de l'Aveyron, en région Occitanie ; intégrée à la commune de Calmont-de-Plancatge ;
 Milhac-d'Auberoche, une commune française située dans le  département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Milhac-de-Nontron, une commune française  située dans le  département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Homophone 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France